Gérard Granel (1930-2000), philosophe français ;
 Henri Martin-Granel (1914-2008), maître-verrier français.
Patronyme occitan